Legio XXII (Legion 22) war die Bezeichnung folgender römischer Legionen:

 Legio XXII Deiotariana (vereinzelt auch Legio XXII Cyrenaica genannt; 1. Jahrhundert v. Chr. – 2. Jahrhundert n. Chr.)
 Legio XXII Primigenia (1.–4. Jahrhundert n. Chr.)